Marbäck kan syfta på:

 Marbäcks socken, Västergötland – socken i Västergötland
 Marbäcks landskommun, Älvsborgs län – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län 1863–1951
 Marbäcks församling, Göteborgs stift – en tidigare församling i Göteborgs stift –2006
 Marbäcks kyrka, Västergötland – en kyrkobyggnad som tillhör Åsundens församling
 Marbäck – en tätort i Ulricehamns kommun
 Marbäcks distrikt, Västergötland – ett distrikt i Ulricehamns kommun och Västra Götalands län 2016–
 Marbäcks socken, Småland – socken i Småland
 Marbäcks landskommun, Småland – en tidigare en kommun i Jönköpings län 1863–1951
 Marbäcks församling, Linköpings stift – en tidigare församling i Linköpings stift –2006
 Marbäcks kyrka, Småland – en kyrkobyggnad i Aneby församling
 Marbäck, Aneby kommun – en ort i Aneby kommun
 Marbäcks distrikt, Småland – ett distrikt i Aneby kommun och Jönköpings län 2016–
Marbäck, Halmstads kommun – småort i Halmstads kommun
Marbäck, Harbo – by i Harbo socken, Heby kommun